Aristoteles – asteroide
Aristotele – nome proprio di persona traslitterato da Ἀριστοτέλης
Aristotele – filosofo greco antico
Aristotele – oligarca greco antico
Aristoteles – cratere lunare vicino al bordo meridionale del Mare Frigoris

Pagine correlate
Aristotele (disambigua)